Пневский — фамилия.

Известные носители:
 Пневский, Ариан Петрович (1924—2015) — настоятель Свято-Георгиевского храма в Таганроге.
 Пневский, Вячеслав Иванович (1848 — после 1920) — российский военный деятель, генерал от инфантерии в отставке (1906).
 Пневский, Ежи Мария (1913—1989) — польский физик.
 Пневский, Николай Вячеславович (1874—1928) — российский и советский военный деятель, генерал-майор; сын В. И. Пневского.